

События 
 Издание Вестготской правды королём Реккесвинтом.
 Констант II объявил соправителем своего сына Константина.
 Папа Мартин привезён в Константинополь и сослан в Херсонес.
 Арабы захватили Родос.
 Арабы дошли до Тбилиси и вынудили князя Картли признать владычество халифата.
 654 — ишхан Армении Мушег II Мамиконян (Մուշէղ Բ Մամիկոնեան).
 654—660 — король Силлы Тхэджон.
 Основание Аббатства Жюмьеж в Нормандии святым Филибертом.

Родились 
 Теодорих III

См. также